Karilatsi kan syfta på:

Estland 

 Karilatsi, Kanepi kommun – en by i Kanepi kommun i landskapet Põlvamaa, 
 Karilatsi, Põlva kommun – en by i Põlva kommun i landskapet Põlvamaa,